El término pasivo puede hacer referencia a los siguientes conceptos:

pasivo: deuda o compromiso que ha adquirido una empresa, institución o individuo. Por extensión, se denomina también pasivo al conjunto de deudas de una empresa. 
pasivo circulante
pasivo contingente
pasivo exigible
fondos propios (pasivo no exigible)
voz pasiva: construcción o conjugación verbal en algunas lenguas por la cual se presenta al sujeto como pasivo (sujeto paciente). 
en la sexualidad, pasivo: en una relación homosexual, hace referencia a la postura empleada por la persona que es penetrada anal u oralmente por otra persona.
comportamiento pasivo-agresivo: es la resistencia pasiva u obstruccionista a instrucciones autoritarias en situaciones interpersonales o laborales.
fumador pasivo: es aquel sujeto que, pese a no consumir directamente tabaco, aspira las sustancias tóxicas y cancerígenas provenientes de la combustión y propagadas por el humo que desprende la misma al fumar otra persona
en electrónica, pasividad: la pasividad o un componente pasivo es una característica de la ingeniería de sistemas, más comúnmente utilizada en ingeniería electrónica.